Sargón, Sharrum-kin (acadio antiguo) o Sharru-kin (acadio neo-asirio), es un nombre de origen acadio que significa "rey legítimo", "rey verdadero", y fue utilizado por varios reyes:

Sargón I de Acad (c. 2270–2215 a. C.), fundador del Imperio Acadio.
Sargón I de Asiria (1920-1881 a. C.)
Sargón II de Asiria (722-705 a. C.)